Tough Luck – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Griffin
Tough Luck – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Mittenthal Film Company
Tough Luck – cortometraggio del 1919 diretto da Charley Chase
Tough Luck – cortometraggio del 1921 diretto da Tom Buckingham
Tough Luck – cortometraggio del 1921 diretto da Herman C. Raymaker
Tough Luck – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Schiller Productions